Эбенсфельд () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Лихтенфельс.  Население составляет 5638 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 68,73 км². Официальный код  —  09 4 78 120.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии